

Верджел — місто, штат Канзас
 Верджел — місто, штат Нью-Йорк
 Верджел — місто, штат Південна Дакота
 Верджел — селище, штат Іллінойс
 Верджел — переписна місцевість, штат Нью-Йорк